|-
| 139001 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139002 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139003 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139004 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139005 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139006 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139007 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139008 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139009 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139010 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139011 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139012 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139013 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139014 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139015 - || || 17 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139016 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139017 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139018 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139019 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139020 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139021 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139022 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139023 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139024 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139025 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139026 - || || 20 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139027 - || || 23 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139028 Haynald || || 28 de febrer de 2001 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
| 139029 - || || 20 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139030 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139031 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139032 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139033 - || || 16 de febrer de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139034 - || || 16 de febrer de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139035 - || || 16 de febrer de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139036 - || || 16 de febrer de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139037 - || || 16 de febrer de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139038 - || || 1 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139039 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139040 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139041 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139042 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139043 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139044 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139045 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139046 - || || 14 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139047 - || || 14 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139048 - || || 15 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139049 - || || 15 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139050 - || || 15 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139051 - || || 15 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139052 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139053 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139054 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139055 - || 2001 FT || 16 de març de 2001 | Socorro || LINEAR
|-
| 139056 - || 2001 FY || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139057 - || || 16 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139058 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139059 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139060 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139061 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139062 - || || 19 de març de 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 139063 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139064 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139065 - || || 19 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139066 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139067 - || || 20 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139068 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139069 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139070 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139071 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139072 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139073 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139074 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139075 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139076 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139077 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139078 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139079 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139080 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139081 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139082 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139083 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139084 - || || 21 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139085 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139086 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139087 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139088 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139089 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139090 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139091 - || || 21 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139092 - || || 20 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139093 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139094 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139095 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139096 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139097 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139098 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139099 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139100 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-|}

9